Rákóczi Szövetség egy 1921-től 1924-ig működött magyar intézmény a felvidéki magyarok támogatására
 Rákóczi Szövetség Magyarországon 1989-ben alapított, a Kárpát-medence és a világ magyarságának kulturális életét támogató szervezet

Jegyzetek